Стасино — топоним:

Беларусь 
 Стасино — деревня, Вороновский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Стасино — деревня, Вишневский сельсовет, Сморгонский район, Гродненская область